Ruffec ist der Name dreier Gemeinden in Frankreich:

 Ruffec (Charente) im Département Charente
 Ruffec (Indre) im Département Indre
 Vieux-Ruffec im Département Charente